Biribi – speciali battaglioni disciplinari, tutti locati in Africa del Nord (5 in Algeria, 3 in Tunisia, 1 in Marocco) in cui venivano mandati i soldati francesi insubordinati. Resi famosi da una canzone di Aristide Bruant, A Biribi (1891) e dai libri Georges Darien e Jacques Dhur, ma soprattutto dai reportages di Albert Londres pubblicati nel 1924 su Le Petit Parisien e successivamente in un libro (Dante n'avait rien vu) che attirarono l'attenzione della società francese sulla asprezza di tali battaglioni punitivi.

Cinema 
 Biribi – film muto del 1922 diretto da Hans Steinhoff
 Biribi – film del 1971 diretto da Daniel Moosmann basato sul libro di Darien

Altro 
 Biribi, disciplina militare – romanzo di Georges Darien del 1890, sul battaglione algerino
 Biribi – nome  francese del gioco d'azzardo di origine italiana biribissi